Город страха:

 Город страха — американский фильм нуар 1959 года.
 Город страха — американский триллер 1984 года.